Yūichi Sugita era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Pierre-Hugues Herbert.

Damir Džumhur ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Adrian Mannarino con il punteggio di 6–1, 1–6, 6–1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Adrian Mannarino (finale)
 Damir Džumhur (campione)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Gaël Monfils (semifinale)

 Robin Haase (secondo turno)
 João Sousa (quarti di finale)
 Yūichi Sugita (secondo turno)
 Dušan Lajović (secondo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Filip Horanský (primo turno)

 Mikhail Youzhny (primo turno)
 Blaž Kavčič (secondo turno)

Wildcard 

  Cem İlkel (primo turno)
  Gaël Monfils (semifinale)

 Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Turkish Airlines Open Antalya 2018